Chrismann ist der Name von

Franz Xaver Chrismann (1726–1795), österreichischer Orgelbauer
Philipp Neri Chrismann (1751–1810), deutscher katholischer Theologe, Franziskaner

Siehe auch:
Chrisman
Christmann
Krismann